Die 17. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  17. Division (Deutsches Kaiserreich)
  17. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  17. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  17. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  17. Luftwaffen-Felddivision
  17th Infantry Division (Indien) der British Indian Army (1942–1945), seit 1960 des Indischen Heeres
  17. Division (Japanisches Kaiserreich)
  17. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  17. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  17th Airborne Division (Vereinigte Staaten)
  17. Schützendivision (Sowjetunion), aufgestellt 1918 in Smolensk, 1930 wurden die 136. und 137. Schützendivision abgetrennt, 1932 nach Gorki verlegt, 1939 im Winterkrieg, im Juni 1941 östlich von Minsk vernichtet
  17th Indian Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte 
  17 Infantry Division (Indien) (ehemals 17th Indian Infantry Division), eine indische Division, die 1941 in Britisch-Indien aufgestellt wurde und bis heute existiert
  17. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Gepanzerte Verbände 
  17. Panzer-Division (Wehrmacht)
  17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“
  17. Panzer-Division (Sowjetunion), 1941 in der Kesselschlacht bei Smolensk

Verbände Luftstreitkräfte 
  17. Flieger-Division (Wehrmacht)

Sonstige Verbände 
  17. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern